Heptathela är ett släkte av spindlar. Heptathela ingår i familjen ledspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledspindlar
Heptathela